Singureni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Singureni (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 in der Republik Moldau:
 Singureni (Rîșcani), Gemeinde im Rajon Rîșcani